Квятковски — фамилия. Известные носители:
 Квятковски, Джоэль
 Квятковски, Хайнц